Морозов Володимир Володимирович — російський математик.
 Морозов Володимир Вікторович — російський плавець.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок